«Сле́дствие веду́т ЗнаТоКи́. Диноза́вр» — советский детективный телевизионный художественный фильм 1972 года, дело пятое из цикла фильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Сюжет 
В подъезде дома убит ударом ножа человек по фамилии Серов. Он жил не здесь, родственников и близких приятелей, к которым он часто заходил бы в гости, в подъезде нет. Пожалуй, единственные, к кому он мог прийти, — живущие в одной из квартир подъезда два брата, Игнат и Афанасий Никишины, знакомые с убитым по играм в домино. Старший Игнат — начинающий художник, младший Афанасий — заканчивает школу. Но что заставило убитого идти к этим, в сущности, совсем не близко знакомым людям?

Расследуя убийство, «Знатоки» выходят на фальшивомонетчика со стажем Михеева. После длительной отсидки он собрался вновь заняться прежним ремеслом и намеревается поручить Игнату самую тонкую часть работы — изготовление клише. Михеев близко сошёлся с братьями, помогал им деньгами, говоря, что нашёл покупателя гравюр Игната. Водил по ресторанам, приучая к «красивой жизни», и исподволь внушал мысль, что добыча средств на эту красивую жизнь вовсе не обязана быть абсолютно честной. Как выяснилось, Серов раньше хорошо знал Михеева, его уголовное прошлое. Увидев ребят в компании Михеева на футбольном матче, намеревался предупредить их, но не успел. Михеев тоже узнал Серова и, догадавшись о его дальнейших действиях, подкараулил в подъезде и зарезал.

Во время обыска у Михеева обнаруживается письмо его покойной любовницы, из которого следует, что младший Никишин, Афанасий, — его сын. Таким образом, Михеев организует своеобразную «отцовскую» опеку над братьями, вводя их в своё дело. Чтобы сохранить эту личную тайну Михеева, а также чтобы не травмировать юношей, следователь Знаменский идёт фактически на должностное преступление — позволяет Михееву уничтожить письмо, которое могло бы быть приобщено к делу. Это замечает Томин, однако, ознакомившись с письмом, он признаёт правоту Пал Палыча. «Вы не человек, Михеев, вы динозавр. Такие должны вымирать без наследников» — ставит точку Томин.

Особенности фильма 
Во второй серии Афоня (актер Александр Котов) читает роман Жоржа Сименона «Мегрэ и человек на скамейке» и говорит, что роль комиссара вновь исполнит Борис Тенин. В следующем году вышел одноимённый телеспектакль с этим актёром, режиссёром которого также является Вячеслав Бровкин, поставивший и этот фильм, и целый ряд серий цикла о «Знатоках». Александр Котов сыграл в этом фильме роль помощника комиссара, а Тенин исполнил позднее одну из главных ролей в фильме «Подпасок с огурцом» (дело №14).
Также при опросе соседка говорит, что смотрела по телевизору "Кабачок 13 стульев", и на экране "только вот Державин вышел, прекрасный актер, между прочим..." Михаил Державин через несколько лет сыграет роль расхитителя социалистической собственности Валетного в фильме «Ушел и не вернулся» (дело №15)

Роли исполняют

В ролях 
 Георгий Мартынюк — Павел Павлович Знаменский (Пал Палыч), следователь, майор милиции
 Леонид Каневский — Александр Николаевич Томин (Шурик), старший инспектор уголовного розыска, майор милиции
 Эльза Леждей — Зинаида Яновна Кибрит (Зиночка), эксперт-криминалист, капитан милиции
 Владимир Самойлов — Сергей Филиппович Михеев, фальшивомонетчик
 Евгений Карельских — Игнат Никишин (Игнаша), старший брат Афанасия, начинающий художник
 Александр Котов — Афанасий Никишин (Афоня), младший брат Игната, десятиклассник
 Пётр Полев — сосед Серова по дому, свидетель по делу

В эпизодах 

 В. Васильев
 А. Домарев
 К. Жаркова
 И. Маликова
 В. Мурганов
 И. Орлов
 А. Дзикан
 Е. Дмитриева
 С. Кузнецов
 А. Минорина
 В. Сальников
 Г. Румянцев
 М. Нейман
 Н. Серебренников

Отзывы 

«В «Динозавре» за уголовным инцидентом (ранением дружинника) встаёт дело морально сложное, психологическое, с ревностью, завистью, судьбой старшего и младшего поколений».

Примечания

Литература

Ссылки 

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы Вячеслава Бровкина
Следствие ведут ЗнаТоКи
Чёрно-белые фильмы СССР